

Događaji 
 Započeo je 1. rimsko- delmatski rat

Rođenja

Smrti